Бастос — фамилия. Известные носители:
 Бастос, Леонардо Лоуренсо (род. 1975) — бразильский футболист, левый защитник.
 Бастос, Мишел (род. 1983) — бразильский футболист, вингер.
 Бастос, Отон (род. 1933) — бразильский актёр.
 Бастос, Рафаэл (род. 1985) — бразильский футболист, полузащитник и нападающий.

Составные фамилии 
 Паула Бастос, Франсиско де (1793—1881) — португальский военный, политический и государственный деятель.
 Роа Бастос, Аугусто (1917—2005) — парагвайский поэт и прозаик.

См. также 
 Баста